Das WTT Contender Laško 2021 war das sechste Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Es fand vom 1. bis 7. November 2021 im slowenischen Laško statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Sonstiges 
Lin Gaoyuan und Zhou Qihao schieden in der Vorrunde des Doppelwettbewerbs gegen Yuta Tanaka und Yūto Kizukuri aus, konnten wegen der verletzungsbedingten Absage eines anderen Doppels aber doch noch in der Hauptrunde starten. Dort zogen sie ins Finale ein und gewannen durch einen Sieg über dasselbe Duo, gegen das sie in der Vorrunde verloren hatten, doch noch den Wettbewerb.

Weblinks 
 WTT Contender Laško 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. November 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 4. November 2021)

Tischtennisveranstaltung 2021
Tischtenniswettbewerb in Slowenien
Laško